On the Strength – drugi album Grandmaster Flash and the Furious Five wydany w 1988 roku.

Lista utworów 
 "Gold"
 "Cold in Effect"
 "Yo Baby"
 "On the Strength"
 "The King"
 "Fly Girl"
 "Magic Carpet Ride (gośc. Steppenwolf)"
 "Leave Here"
 "This Is Where You Got It From"
 "The Boy Is Dope"

Przypisy 

Albumy hip-hopowe
Albumy Elektra Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1988